Apple Macintosh, een serie computers van het Amerikaanse bedrijf Apple
 Macintosh Retail Group, een Nederlands detailhandelsbedrijf
 Charles Macintosh, een Schots ondernemer, chemicus en uitvinder
 Henry Macintosh, een Schots atleet

 John Farquharson McIntosh, een Schots treiningenieur

 Clan Mackintosh, een Schotse clan
 Charles Rennie Mackintosh, een Schots architect en ontwerper
 Mackintosh (single), een single van The Pebbles uit 1970
 Mackintosh (jas), een type regenjas (oorspronkelijk "Macintosh" geheten)

 Calvin Mac-Intosch, een Nederlands voetballer

 McIntosh (Alabama)
 McIntosh (Florida)
 McIntosh (Minnesota)
 McIntosh (South Dakota)
 McIntosh County (Georgia)
 McIntosh County (North Dakota)
 McIntosh County (Oklahoma)
 McIntosh (appel), een appelras
 McIntosh (audio), een Amerikaans audiomerk
 Nat McIntosh, een Amerikaanse sousafonist
 Summer McIntosh, een Canadese zwemster

Schotse achternaam